Żwirki i Wigury – dzielnica miasta Gliwice istniejąca w latach 2011–2015
 Ulica Żwirki i Wigury w Warszawie – ulica w południowej części Warszawy
 Plac Żwirki i Wigury w Tarnowskich Górach – jeden z placów Tarnowskich Gór.
 Warszawa Żwirki i Wigury – przystanek osobowy Polskich Kolei Państwowych

Zobacz też 
 Stanisław Wigura (1901-1932) – polski konstruktor lotniczy, inżynier i lotnik
 Franciszek Żwirko (1895-1932) – polski pilot